Unter einem Minimalpolynom versteht man allgemein ein Polynom minimalen Grades, das gerade noch eine Eigenschaft erfüllt, die von Faktoren kleineren Grades nicht mehr erfüllt wird. Insbesondere gibt in verschiedenen Teilgebieten der Mathematik das Minimalpolynom die minimale lineare Abhängigkeit zwischen den Potenzen einer Matrix bzw. einer linearen Abbildung oder allgemeiner eines Elementes einer Algebra an.

Definition 

Es seien  ein Körper und  eine unitäre -Algebra. Dann ist das Minimalpolynom eines Elementes  das normierte Polynom kleinsten Grades, das  als Nullstelle hat.

Das Minimalpolynom kann auch als normierter Erzeuger des Kerns des Homomorphismus
 , 
des Einsetzungshomomorphismus von , beschrieben werden, wobei  der Ring der Polynome mit Koeffizienten aus  ist. 

In einer endlichdimensionalen Algebra besitzt jedes Element ein eindeutiges Minimalpolynom, in einer unendlichdimensionalen muss das nicht zutreffen. Dort nennt man die  Elemente, die ein Minimalpolynom haben, algebraische Elemente über dem Grundkörper; Elemente, auf die das nicht zutrifft, heißen transzendente Elemente.

Lineare Algebra 

Das Minimalpolynom  einer quadratischen -Matrix  über einem Körper  ist das normierte Polynom kleinsten Grades mit Koeffizienten in , so dass  (die Nullmatrix) ist.

Folgende Aussagen für  aus  sind äquivalent:
  ist Nullstelle von , d. h. ,
  ist Nullstelle des charakteristischen Polynoms von ,
  ist ein Eigenwert von .

Die Vielfachheit einer Nullstelle  von  bestimmt die Länge der längsten Hauptvektor-Kette zum Eigenwert , d. h., beträgt die Vielfachheit z. B. 4, dann existiert eine Kette von vier zueinander linear unabhängigen Hauptvektoren (der Stufen 1 bis 4) zum Eigenwert . Falls noch weitere Hauptvektorketten zum Eigenwert  existieren, die von dieser Kette der Länge 4 linear unabhängig sind, dann sind sie auf keinen Fall länger. Somit ist die Größe des größten zu  gehörenden Jordanblocks der jordanschen Normalform von  identisch mit der Vielfachheit von  im Minimalpolynom . 

Unter der  geometrischen Vielfachheit des Eigenwerts  von  versteht man dagegen die Anzahl linear unabhängiger Eigenvektoren zu diesem Eigenwert. Anders ausgedrückt: Die geometrische Vielfachheit eines Eigenwerts  der quadratischen Matrix  ist die Dimension des Lösungsraums von  mit der 

Etwas allgemeiner kann man (auch ohne Festlegung auf eine bestimmte  Basis) zu einem Endomorphismus  eines Vektorraums  den Kern des Einsetzungshomomorphismus von  aus der Definition untersuchen, dies führt dann auch bei unendlichdimensionalen Vektorräumen zu einem Minimalpolynom, wenn dieser Kern nicht der Nullvektorraum ist. 
Ein einfaches Beispiel sind die Projektionsabbildungen , die definitionsgemäß idempotent sind, also die Relation  erfüllen. Jede Projektion hat also eines der Polynome ,  oder  als Minimalpolynom.

Körpertheorie 

In der Körpertheorie ist das Minimalpolynom ein Begriff, der bei einer Körpererweiterung auftritt.

Sei  eine Körpererweiterung,  der Polynomring zu  mit der Unbestimmten  und sei  algebraisch, das heißt, es existiert  mit .
Dann existiert ein Polynom  (genannt das Minimalpolynom) mit den Eigenschaften
  ist normiert
 
  hat minimalen Grad, d. h.  gilt 
  ist eindeutig (durch  bestimmt), d. h. für jedes weitere , welches die Eigenschaften 1–3 erfüllt, gilt schon 

Betrachtet man den Erweiterungskörper  als Vektorraum über  und ein  bestimmtes Element  als Endomorphismus auf  (durch die Abbildung ), so kommt man bei einem algebraischen Element  zum selben Minimalpolynom (im Sinn der linearen Algebra) wie in der Körpertheorie.

Eigenschaften 

 Minimalpolynome sind irreduzibel über dem Grundkörper.
 Jedes Polynom mit Koeffizienten im Grundkörper, das ein algebraisches Element  als Nullstelle hat, ist ein (Polynom-)Vielfaches des Minimalpolynoms von .
Der Grad des Minimalpolynoms von  ist gleich dem Grad der einfachen Erweiterung .

Siehe auch: Zerfällungskörper, Satz von Cayley-Hamilton

Beispiele 

 Betrachte die Körpererweiterung  mit der imaginären Einheit :Das Minimalpolynom von  ist , denn es hat  als Nullstelle, ist normiert, und jedes Polynom kleineren Grades wäre linear und hätte nur eine Nullstelle in .
 Das Polynom  ist kein Minimalpolynom irgendeines Elementes irgendeiner Erweiterung, da es sich als  darstellen lässt und für keine seiner Nullstellen ein Polynom kleinsten Grades ist.

Beispiele für Minimalpolynome eines algebraischen Elements 

 Minimalpolynome über  von , wobei  irgendeine komplexe Quadratwurzel ist : ist schon mal eine Nullstelle von . Dieses Polynom ist aber irreduzibel über , wenn .Wenn , dann ist das  minimale Polynom 

 Minimalpolynome über  von : Es gilt . Also ist  Nullstelle von . Dieses Polynom ist aber nicht irreduzibel, denn es hat die Faktorisierung .Offensichtlich ist  keine Nullstelle von . Also muss  Nullstelle von  sein. Und dieses Polynom ist irreduzibel (z. B. durch Reduktion modulo 2)

 Minimalpolynom über  von : Hier ist es hilfreich, eine normale Körpererweiterung  zu betrachten, mit . Dies ist z. B. für  gegeben, dem Zerfällungskörper des Polynoms . In  zerfällt das Minimalpolynom von  in Linearfaktoren. Die Nullstellen sind Konjugierte von , also von der Form  für ein  aus der Galoisgruppe von .
Da , genügt es, die möglichen Werte  (also die Konjugierten von ) zu bestimmen. Das Minimalpolynom über  von  ist , was sich über  zu  faktorisieren lässt. Damit sind die Konjugierten von  genau
,
,
 und
.
Das Minimalpolynom von  ist damit

Literatur 
 Uwe Storch, Hartmut Wiebe: Lehrbuch der Mathematik. Für Mathematiker, Informatiker und Physiker. Band 2: Lineare Algebra. BI-Wissenschafts-Verlag, Mannheim u. a. 1990, ISBN 3-411-14101-8.
 Thomas W. Hungerford: Algebra (= Graduate Texts in Mathematics. Bd. 73). 5th printing. Springer, New York NY u. a. 1989, ISBN 0-387-90518-9.

Lineare Algebra
Körpertheorie
Algebraische Zahlentheorie
Polynom